O nome Pabuk foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Pabuk é um nome dado pelo Laos, que é usado para designar uma espécie de peixe que vive no Rio Mekong.

 Tufão Pabuk (2001) (T0111, 14W) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que atingiu o sudeste do Japão.
 Tufão Pabuk (2007) (T0706, 07W, Chedeng) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1. Afetou as Filipinas, atingiu Taiwan e o sul da China, causando pelo menos 11 fatalidades.
 Tempestade tropical severa Pabuk (2013) – classificada como tufão pelo JTWC
 Tempestade tropical Pabuk (2019) (T1901, 36W) foi a tempestade tropical mais temporã a formar-se no noroeste do Pacífico, superando Alice em 1979.

Desambiguação